Les Anciens de Saint-Loup (1944), roman de Pierre Véry ;
 Les Anciens de Saint-Loup (1950), film de Georges Lampin.